Парламентские выборы в Финляндии (2007) (, ) — выборы в 200-местную эдускунту (парламент) Финляндии, прошедшие 18 марта 2007 года.

Результаты выборов

Примечания 

2007
18
Финляндия
2007 год в Финляндии